J. League Cup 2006, av sponsorskäl även kallad Yamazaki Nabisco Cup 2006, är en japansk fotbollsturnering där lag från proffsligan J-League deltar, dock endast från den högsta divisionen J1.

Deltog gjorde alla lag från J1 förutom Gamba Osaka, som vann J-League 2005, på grund av att de deltar i AFC Champions League. Lagen delades upp i fyra grupper med fyra lag 3 av grupperna, och en grupp med 5 lag. Lagen möter sina gruppmotståndare två gånger, en på hemmaplan och en på bortaplan. Lagen i gruppen med 5 lag spelar endast en match mot två av sina motståndare i gruppen, och därmed spelar även de totalt 6 matcher. Vinnarna av varje grupp, samt de tre bästa tvåorna går vidare till slutspelet där även Gamba Osaka deltog.

Grupperna

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinaler
Spelades 3–4 juni, och returmatch 7–8 juni.

Kawasaki Frontale vidare till semifinal efter fler gjorda mål på bortplan.

Semifinaler
Spelades 2–3 september, och returmatch den 20 september.

Kashima Antlers vidare till final efter fler gjorda mål på bortplan.

Final
Spelades mellan 3 november, endast en och avgörande match.

JEF United Chiba segrare för andra året i rad.

2006 i Japan
Fotbollsåret 2006
2006
WP:Projekt Japan